Crookston ist der Name mehrerer

Orte in Neuseeland:
 Crookston (Neuseeland)

in Schottland:
 Crookston (Glasgow)

in den Vereinigten Staaten:
 Crookston (Minnesota), im Polk County
 Crookston (Nebraska)
 Crookston Junction (Minnesota)
 Crookston Township (Minnesota)

Sonstiges:
 University of Minnesota Crookston

im NRHP gelistete Objekte:
 Crookston Carnegie Public Library, in Crookston, Minnesota, ID-Nr. 84001646
 Crookston Commercial Historic District, in Crookston, Minnesota, ID-Nr. 84002709